Csiky János József (1800–1867) orvos
Csiky János (1816–1856) orvos, szemész
Csiky János (1843–1908) zalatnai plébános
Csiky János (1873–1917) zeneszerző, zenetudós
Csiky János (1892–1979) romániai magyar orvos, szakíró
Csiky János (1900–1975 után) geokémikus, talajtanász, vegyészmérnök